Anonymos Walter nom. rej.  — название отвергнутого рода растений, ранее включавшего в себя двух представителей разных семейств порядка . По данным «KEW» таксон считается синонимом монотипного рода Lachnanthes Elliott.
 Anonymos pudica Walter — синоним Uvularia perfoliata L.
 Anonymos tincotria Walter — синоним Lachnanthes caroliniana (Lam.) Dandy